

Persone 
 Bruno Renner (1913–...) – cestista italiano
 Jeremy Renner (1971) – attore e produttore cinematografico statunitense
 Karl Renner (1870-1950) – politico austriaco
 Luciléia Renner Minuzzo, nota semplicemente come Luciléia (1983) – giocatrice di calcio a 5 brasiliana
 Luise Renner, nata Luise Stoisits (1872-1963) – filantropa austriaca, prima First Lady dell'Austria
 Marino Renner (1914-1996) – calciatore italiano, di ruolo difensore
 Otto Renner – genetista tedesco
 Paul Renner (1878-1956) – tipografo tedesco
 René Renner (1993) – calciatore austriaco, di ruolo centrocampista
 Ruth Maria Renner, conosciuta come Miss Platnum o Platnum (1980) – cantautrice e musicista romena naturalizzata tedesca
 Sara Renner (1976) – fondista canadese
 Susanne Renner – botanica tedesca
 Uccio Renner, nome d'arte di Tony Scala (1931-2012) – cantante italiano

Altro 
 Renner – comunità non incorporata della contea di Minnehaha, nello Stato del Dakota del Sud
 Grêmio Esportivo Renner – società calcistica brasiliana con sede nella città di Porto Alegre